

Patronyme 

 Édouard Dufournet (1987-) est un joueur de hockey sur glace français ;
 Éric Dufournet (1969-) est un footballeur français ;
 Youna Dufournet (1993-) est une gymnaste française.

Homonymie de patronyme